Šain ist der Familienname folgender Personen:

 Ante Čičin-Šain (1935–2008), kroatischer Ökonom, Nationalbankpräsident und Diplomat
 David Šain (* 1988), kroatischer Ruderer

Siehe auch:

 Sain